Kalkin of Kalki, een incarnatie van de godheid Vishnoe in het Hindoeïsme
Playa Kalki, een strand op Curaçao